Spiknutí  má více významů:

spiknutí – konspirace

jiné významy
 Spiknutí (film, 1975) – film Ralpha Nelsona z roku 1975
 Spiknutí (film, 1997) – film Richarda Donnera z roku 1997 s Melem Gibsonem a Julií Roberts
 Zaujmi pózu (jiným českým názvem též Spiknutí) – film Gail Harveyové z roku 1999
 Spiknutí (film, 2003) – film Michaela Haussmana z roku 2003
 Spiknutí (seriál) – americký televizní seriál
 Spiknutí (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace